Ва́тченко — українське прізвище.

Відомі носії  

 Ватченко Горпина Федосіївна (1923-2004) — директорка Дніпропетровського музею, лауреатка Шевченківської премії.
 Ватченко Олексій Федосійович (1914-1984) — український радянський партійний і державний діяч, Герой Соціалістичної Праці.